

Geografia

Angola
Neves – comune della municipalità di Humpata, nella provincia di Huíla

Brasile
Neves Paulista – municipalità di São Paulo
Presidente Tancredo Neves – municipalità della Bahia
Riachão das Neves – municipalità della Bahia
Ribeirão das Neves – municipalità di Minas Gerais
Aeroporto di Belo Horizonte-Tancredo Neves – aeroporto di Belo Horizonte

Italia
Lago di Neves – lago della provincia di Bolzano

Portogallo
Neves'  – nome alternativo della parrocchia di Norte Grande, nelle Azzorre

São Tomé e Príncipe
Neves – città dell'isola di São Tomé
Neves Ferreira – villaggio dell'isola di Príncipe

Spagna
As Neves – comune della Galizia

Persone
Aécio Neves – economista e politico brasiliano
Denílson Pereira Neves – calciatore brasiliano
Domingos Neves – calciatore portoghese
Eduardo Neves – calciatore brasiliano
Fernando Maria Neves – calciatore capoverdiano
Gylmar dos Santos Neves – calciatore brasiliano
Hernâni Neves – giocatore di beach soccer ed ex calciatore portoghese
José Maria Neves – politico capoverdiano
Lucas Moreira Neves – cardinale e teologo brasiliano
Luciano da Rocha Neves – calciatore brasiliano
Pedro Neves – calciatore portoghese
Rúben Neves – calciatore portoghese
Serafim Neves – calciatore portoghese
Tancredo Neves – politico brasiliano
Thiago Neves – calciatore brasiliano

AltroNeves'' – videogioco per Nintendo DSCratere Neves''' – cratere di Marte